Diou (Allier)
 Diou (Indre)